Огнеглазки (Pyriglena) — род птиц из семейства полосатых муравьеловок (Thamnophilidae). Род содержит три вида, все встречаются в Южной Америке.

Род Pyriglena был представлен немецким орнитологом Жаном Кабанисом в 1847 году. Типовым видом рода впоследствии была обозначена Белоплечая огнеглазка.

Этимология 
Название происходит от древнегреческого слова puriglēnos, означающего огненные глаза.

Биологическое описание

Внешний вид 
Длина тела 16-18 см, масса 25-36 г. Имеют характерные красные глаза, которые дают им свое имя. У них половое диморфное оперение, у самок цвет тела от коричневого до охристого с черными хвостами, а у самцов черное с небольшими белыми пятнами на спине или крыльях. Огнеглазки поедают различных насекомых и будут регулярно следовать за кочевыми муравьями, чтобы поймать вспугнутую ими добычу.

Распространение 
Два вида огнеглазок широко распространены и им не угрожает опасность, но один вид Пятнистоспинная огнеглазка, находится под угрозой исчезновения.

Таксономия и систематика 

Род содержит три вида:
 Пятнистоспинная огнеглазка Pyriglena atra (Swainson, 1825);
 Белоспинная огнеглазка Pyriglena leuconota (Spix, 1824);
 Pyriglena leuconota castanoptera (Chubb, C, 1916)
 Pyriglena leuconota hellmayri (Stolzmann & Domaniewski, 1918)
 Pyriglena leuconota interposita (Pinto, 1947)
 Pyriglena leuconota leuconota (von Spix, 1824)
 Pyriglena leuconota marcapatensis (Stolzmann & Domaniewski, 1918)
 Pyriglena leuconota maura (Ménétries, 1835)
 Pyriglena leuconota pacifica (Chapman, 1923)
 Pyriglena leuconota pernambucensis (Zimmer, J.T, 1931)
 Pyriglena leuconota picea (Cabanis, 1847)
 Pyriglena leuconota similis (Zimmer, J.T, 1931)
 Белоплечая огнеглазка Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818).
Три вида огнеглазок иногда рассматривались как один вид. Исследование, опубликованное в 2017 году, рекомендовало, чтобы белоспинная огнеглазка была разделена на три отдельных вида.

Ссылки

Внешние ссылки 
 Белоплечая огнеглазка (Pyriglena leucoptera)

Типичные муравьеловковые
Роды птиц